Stor-Bergtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Bergtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Bergtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (4,99 ha)
Stor-Bergtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Stor-Bergtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (2 ha)

Se även
Bergtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn